Holló Balázs (1992) kézilabdázó
 Holló Balázs (1999) úszó